Джасим:

 Джасим — город на юге Сирии, расположенный на территории мухафазы Деръа.
 Джасим бин Мухаммад ат-Тани (1825—1913) — считается основателем современного Катара.
 Джасим бин Хамад бин Халифа Аль-Тани (род. 1978) — бывший Наследный принц Катара.